Кедрин, Кедрін

 Георгій Кедрин — візантійський літописець кінця XI або початку XII сторіччя, автор «Огляду історії».
 Кедрін Дмитро Борисович — російський радянський поет, перекладач з української, білоруської, литовської, осетинської, естонської та інших мов.
 Кедрин Іван — історик, політичний діяч і журналіст, дійсний член НТШ, член Президії НТШ в Америці, почесний доктор УВУ.